Die Knoll Open 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 1. bis 6. August 2017 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Bad Saulgau